In 1908/09 werd het zevende Ruhrs voetbalkampioenschap gespeeld, dat georganiseerd werd door de West-Duitse voetbalbond. 

Preußen Duisburg werd kampioen en plaatste zich voor de West-Duitse eindronde. De club versloeg Casseler FV 95 met 8:5, BV 04 Dortmund met 4:1 en verloor dan van FC 1894 München-Gladbach met 3:2 na verlengingen.

A-Klasse

Play-off

B-klasse

Play-off

Externe links
 fussball-historie
 Euroleagues

Ruhrs voetbalkampioenschap
Duits competitievoetbal 1908/09